Кутра:

 Кутра — род растений семейства Кутровые.
 Кутра — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Жиронда.
 Кутра — коммуна во Франции в регионе Аквитания, департамента Жиронда.

См. также 
 Кутра коноплёвая